bbp of 
Bruto binnenlands product, totale (geld)waarde van alle in een land (of andersoortige productie-eenheid) geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode.
Formule van Bailey, Borwein en Plouffe, BBP-formule of BBP-algoritme:
 Een formule om het getal pi te benaderen.
 Een variant van deze formule om de n-de decimaal van het getal pi te berekenen zonder de voorgaande decimalen te kennen.
BBP-algoritme of BBP-formule is ook een aanduiding voor soortgelijke formules om (decimalen van) aan pi gerelateerde waarden te berekenen.
Büyük Birlik Partisi (BBP), 'Grote eenheidspartij' een extreemrechtse nationalistische politieke partij in Turkije.
Bembridge Airport, een vliegveld bij het dorp Bembridge op het Engelse eiland Wight, met IATA-luchthavencode BBP.
Marlboro County Jetport, een vliegveld bij Bennettsville, met FAA-LID (Location IDentifier) BBP.
Benzylbutylftalaat (BBP, Benzyl Butyl Phthalate), een organische verbinding uit de groep van de ftalaten.
Blue Brain Project (BBP), een project van de Technische Hogeschool van Lausanne om door reverse engineering een synthetisch brein te bouwen.
West Centraal Banda, een taal van de Banda-taalgroep in Centraal-Afrika, met ISO 639-3-code bbp.

Zie ook
Lijst van landen naar bbp per hoofd van de bevolking